Osoby o nazwisku Lawson:
 Aub Lawson – żużlowiec australijski
 Bianca Lawson – amerykańska aktorka filmowa i telewizyjna
 Eddie Lawson – amerykański kierowca motocyklów
 Ernest Lawson – amerykański malarz pochodzenia kanadyjskiego
 Iver Lawson – amerykański kolarz torowy
 Jack Lawson – brytyjski polityk i działacz związków zawodowych, minister, członek Partii Pracy
 Jarrion Lawson – amerykański lekkoatleta specjalizujący się w skoku w dal
 John Lawson Stoddard – amerykański podróżnik i reportażysta
 Joseph Lawson Howze – afroamerykański duchowny katolicki
 Leigh Lawson – brytyjski aktor filmowy, telewizyjny i teatralny, reżyser i scenarzysta
 Louis Lawson – brytyjski żużlowiec
 Maggie Lawson − amerykańska aktorka filmowa i telewizyjna
 Nigel Lawson – brytyjski polityk, kanclerz skarbu, członek Partii Konserwatywnej
 Nigella Lawson – brytyjska dziennikarka, autorka książek kucharskich, prezenterka telewizyjna
 Richard Lawson – amerykański aktor filmowy i telewizyjny
 Ricky Lawson – amerykański muzyk sesyjny, perkusista, kompozytor
 Robert Lawson – amerykański pisarz i rysownik
 Robert Lawson Vaught − amerykański logik i matematyk
 Ty Lawson – amerykański koszykarz

Osoby o imieniu Lawson:
 Lawson Ramage – amerykański wojskowy, wiceadmirał
 Lawson Robertson – amerykański lekkoatleta specjalizujący się w skoku wzwyż, skoku w dal oraz w biegach sprinterskich, dwukrotny uczestnik letnich igrzysk olimpijskich

Pojęcia sportowe:
 Estádio Arthur Lawson – stadion piłkarski, w Rio Grande,
 Lawson Tama Stadium – wielofunkcyjny stadion w Honiarze na Wyspach Salomona
 Team Lawson – południowoafrykański zespół wyścigowy

Inne:
 Lawson – miasto w USA, w stanie Missouri, w hrabstwie Ray
 (14584) Lawson – planetoida z pasa głównego asteroid
Lawson – sieć sklepów spożywczych 
 Lawson – brytyjska grupa muzyczna
 Thomas W. Lawson – amerykański żaglowiec
 lawson – nazwa zwyczajowa 2-hydroksy-1,4-naftochinonu, związku chemicznego występującego w lawsoni bezbronnej

Przypisy